

Codici 
 AEX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Alexandria (Stati Uniti d'America)

Economia 
 Indice AEX  – indice azionario dell'Euronext Amsterdam

Mitologia 
 Aex – una delle nutrici di Zeus a Creta, posta per questo tra gli astri